Mark Kelly (ur. 1973) – amerykański aktor
 Mark Kelly (ur. 1956) – amerykański basista
 Mark Kelly – australijski generał
 Mark Kelly (ur. 1961) – irlandzki muzyk, klawiszowiec zespołu Marillion
 Mark E. Kelly (ur. 1964) – amerykański astronauta